Фрессін () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Фрессін () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн
 Фрессін () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот